Procoio ima više značenja:
 Procoio, Potenza
 Procoio, Roma